Horner Bach ist ein Gewässername:

 Horner Bach oder Brachfällebach, linker Zufluss des Federbachs (zur Lein) im Hochwasserrückhaltebecken Federbach bei Horn, Gemeinde Göggingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Horner Bach (Goorbach) oder Hornerbach, rechter Zufluss des Goorbachs bei Gronau (Westf.), Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hornbach